Александр Николаевич Казнаков  ( — 19 февраля 1933, Париж) — полковник, русский ботаник и зоолог, географ, путешественник, участник Тибетской экспедиции, директор Кавказского музея естественной истории и Публичной библиотеки в Тифлисе. Участник Первой мировой и Гражданской войн.

Биография 
Родился в семье потомственного дворянина Тверской губернии генерала Николая Геннадьевича Казнакова. С 1880 года воспитывался в Пажеском корпусе и 10 августа 1890 года из камер-пажей был произведён в корнеты Кавалергардского полка, где обучал верховой езде. По воспоминаниям он «объяснял … без всякого крика и шума. В манеже никогда не было слышно свиста и хлопанья бича…  Наружно он не был любезен, но душевная доброта его чувствовалась во всем».

В 1892 году командирован в Усть-Ижорский лагерь для обучения саперному делу. Участвовал в скачках: в марте 1894 года вместе с К. Маннергеймом, который возглавлял кавалергардов-знаменосцев, выиграл первый приз в парных соревнованиях — с этого времени началась их дружба. С 9 апреля 1894 года по 16 ноября 1895 года заведовал оружием полка.

В 1894 году произведён в поручики. С 16 ноября 1895 года по 24 августа 1896 года находился в командировке в Китае и Японии. С 24 октября 1896 года по 20 марта 1897 года был заведующим полковой телеграфной станцией.

С апреля по октябрь 1897 года находился в экспедиции Русского Императорского географического общества в Бухаре и Памирских ханствах; с 13 апреля 1899 года — в Монголо-Тибетской экспедиции П. К. Козлова (топографом). За участие в этой экспедиции он получил в 1902 году орден Св. Владимира 4-й степени, а также золотую медаль им. П. П. Семенова IV степени — от Географического общества. Во время между экспедициями был делопроизводителем полкового суда (с 12 ноября 1897 года по 9 июля 1898 года) и заведующим нестроевой командой (с 28 апреля 1898 года по 24 марта 1899 года). В 1900 году произведён в штабс-ротмистры; 24 апреля 1902 года назначен в распоряжение начальника главного штаба, с зачислением по гвардейской кавалерии, и 10 августа произведён в ротмистры.

В 1903 году по избранию Академии наук был назначен (с 4 сентября) исполняющим должность директора Кавказского музея и Тифлисской публичной библиотеки. В январе 1909 года, после выхода в свет монографии Казнакова «Мои путешествия по Монголии и Каму», был произведён в полковники и утверждён в должности директора. «В качестве директора музея он снаряжал экспедиции в разные мало исследованные уголки Кавказа, и эти исследования давали хорошие результаты». Казнаков разделил коллекции музея на выставочные — открытые для публики и фондовые — закрытые для посетителей, но доступные для исследователей; при фондовых коллекциях он основал специальные отделы Тифлисской публичной библиотеки: «Библиотеку Кавказского музея» и «Специальную археологическую библиотеку». Императорское русское археологическое общество «заслушав на заседании 17 марта 1912 года доклад старшего хранителя Эрмитажа Я. И. Смирнова: «Ахалгорийский клад Тифлисского музея», единогласно постановило выразить директору тифлисского музея А. Н. Казнакову и его сотруднику Е. С. Такайшвили глубокую благодарность за их ревностные и плодотворные труды по собиранию и упорядочению предметов, входящих в состав означенного клада».

При Казнакове значительно выросла коллекция одежды и предметов быта народов Кавказа; началось создание нового здания Кавказского музея, прерванное войной: 26 августа 1914 года его перевели во 2-й Горско-Моздокский полк Терского казачьего войска; 23 октября 1914 года он был ранен и признан непригодным к военно-походной службе с зачислением в резерв чинов штаба военного генерал-губернатора Галиции; 8 августа 1915 года назначен исполняющим обязанности переводчика при разведывательном отделении штаба Юго-Западного фронта; 10 февраля 1916 года переведен в распоряжение главнокомандующего Кавказской армией для непосредственного руководства практической деятельностью музея и с 13 марта 1916 года вернулся к руководству музеем. В январе 1915 года был награждён орденом Св. Владимира 3-й степени, а 14 мая 1915 года получил мечи к ордену Св. Владимира 3-й степени. С 14 марта 1916 года состоял в резерве чинов при штабе Кавказского военного округа.

После отречения Николая II, 20 марта 1917 года А. Н. Казнаков написал рапорт об оставлении службы в музее и вместе с великим князем Николаем Николаевичем уехал в Могилёв; 9 мая 1917 года он был прикомандирован в распоряжение штаба армии Юго-Западного фронта; 3 июня 1917 года — к Управлению генерал-квартирмейстерства штаба главнокомандующего Юго-Западного фронта; с 5 августа 1917 года он — внештатный переводчик разведывательного отделения штаба фронта; в ноябре 1917 года подвижной врачебной комиссией при Бердичевском гарнизоне был признан негодным к службе, 30 декабря 1917 года вернулся в Тифлис и 30 января 1918 года написал рапорт на увольнение в отставку по болезни, «вызванной ранениями, с производством в следующий чин генерал-майора, с мундиром и пенсией». В 1919 году он ещё находился в Закавказье, а затем эмигрировал во Францию, жил в Париже.

Зарабатывал вырезанием из камня художественных сувениров. Скончался 19 февраля 1933 года в Париже: был найден окоченевшим на лестнице метро.

Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Семья 
Жена: Варвара Карловна (06.11.1874—18.12.1937). Дочь барона Карла Петровича Икскуль была сначала замужем за старшим братом Александра Николаевича Казнакова, Николаем Казнаковым, после развода с которым (до 1908 года) вышла замуж за младшего брата.

Награды 
 1902 — орден Святого Владимира 4-й ст. за участие в Монголо-Тибетской экспедиции П. К. Козлова.  
  январь 1915 — орден Святого Владимира 3-й ст.; 
 14 мая 1915 — мечи к ордену Святого Владимира 3-й ст. 
 8 апреля 1916 — орден Святой Анны 2-й ст. с мечами; 
 8 апреля 1916 — орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами.

Таксоны, описанные в честь Казнакова 
 Кавказская гадюка Vipera kaznakovi Nikolsky, 1909.
  Nikolskii, 1903, вариант Diptychus kaznakovi
 Рыба из карпообразных Gyrinocheilus kaznakovi Berg, 1906 рассматривается как младший синоним сиамского гиринохейла  (Tirant, 1883)
 Жук из пластинчатоусых  Semenov, 1903 — из Алашани
 Жужелица Carabus (Eocechenus) kaznakovi Semenov & Znojko, 1932
 Жужелица из рода Cychrus  Semenov & Znoiko, 1934
 Жук-светляк Lampyris (Bactrolychnia) kaznakovi Kazantsev, 2010
 Жук  (Suvorov, 1912)
 Блоха  (Wagner, 1928)
 Уховёртка Казнакова Forficula kaznakovi (Semenov, 1903) новая комбинация Guanchia kaznakovi
 Ложноскорпион  (Redikorzev, 1918)
 Фаланга из сем. Karschiidae  Birula, 1922
 Земляной червь Perelia kaznakovi (Michaelsen, 1910)

Примечания

Источники 
 Сборник биографии кавалергардов
 Липшиц С. Ю. Русские ботаники: биографо-библиографический словарь. — Т. 4. — С. 23

Ссылки 
 Мелкадзе Н. Неутомимый деятель «Кавказского музея» 
 

Географы Российской империи
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Выпускники Пажеского корпуса
Кавалергарды
Участники Первой мировой войны (Россия)
Путешественники Российской империи
Путешественники в Монголию
Путешественники в Тибет
Исследователи Азии
Награждённые Золотой медалью имени П. П. Семёнова